Zəngilan bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Zəngilan (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Zəngilan (Rayon)